

Сендзейовиці — гміна в Лаському повіті Лодзинського воєводства
 Сендзейовиці — село в гміні Сендзейовиці Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Сендзейовиці — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства